Sinngrund steht für:

 einen Talabschnitt des zwischen Bayern und Hessen verlaufenden Flusses Sinn, siehe Sinn (Fluss)
 ein Naturschutzgebiet in diesem Talabschnitt, siehe Sinngrund (Naturschutzgebiet)